Marek Gajdziński (prozaik) (ur. 1962) - polski prozaik, tłumacz, nauczyciel języka angielskiego
 Marek Gajdziński (harcmistrz) (ur. 1960) - instruktor harcerski - harcmistrz, autor książek o metodzie harcerskiej, współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedsiębiorca